Le mot prélart peut désigner :
 le linoleum ;
 une bâche.